Meadow Lake est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Meadow Lake, ville de la Saskatchewan
Meadow Lake, circonscription provinciale de la Saskatchewan
Meadow Lake, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

, ville minière historique de la Californie
, communauté du Nouveau-Mexique

Voir aussi

Homonymie de toponyme